

События 
 Первое летописное упоминание города Чебоксары. Эта дата принята за год основания города.
 Свадьба Изабеллы Кастильской и Фердинанда Арагонского и объединение их королевств.
 1469—1492 — Правитель Флоренции Лоренцо Великолепный (1449—1492).
 Крестьянское восстание в Галиции.
 Абу Саид вторгся в Закавказье. Окружён войсками Узун Хасана и его союзника Фаррух Ясара и попал в плен. В феврале казнён.
 После смерти Абу Саида Тимуридское государство распалось на два султаната: в Мавераннахре и в Хорасане и Афганистане. Власть временно захватил соперник Абу Саида Мухаммед Ядигар.
 1469—1470 — Султан Хорасана Ядигар Мухаммед.
 Июнь — Афанасий Никитин в Рее.
 1469—1472 — Война Бахмани с Виджаянагаром. Бахманидами занят Сангамешвар.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1469 году
 3 мая — Никколо Макиавелли, итальянский государственный деятель и мыслитель.
 Васко да Гама — португальский мореплаватель.
 Василий Блаженный — юродивый, святой Русской церкви.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1469 году

Около 1469 — Вождь ацтеков Монтесума I (1390-ок.1469).

Примечания

См. также